

Nom de famille 

 Ann Glover (morte en 1688), dernière pendue pour sorcellerie à Boston ;
  ;
 Billy Glover (1896-1962), footballeur anglais ;
 Brian Glover (1934-1997), acteur et scénariste britannique ;
 Bruce Glover (né en 1932), acteur américain ;
 Chris Glover (né en 1961), homme politique canadien en Ontario ;
 Corey Glover (né en 1964), chanteur, guitariste et acteur américain ;
 Crispin Glover (né en 1964), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Danny Glover (né en 1946), acteur, producteur et réalisateur américain ;
 Dion Glover (né en 1978), joueur de basket-ball américain ;
 Donald Glover (né en 1983), acteur, humoriste et musicien américain ;
  ;
 Ernest Glover (1891-1954), athlète britannique ;
 Mrs. Frank Glover (1857-1917), compositrice et pianiste anglaise ;
  ;
 Fred W. Glover, inventeur de la recherche tabou, une méthode utilisée pour l'optimisation mathématique ;
 Fredrick Glover (1928-2001), joueur canadien de hockey sur glace ;
  ;
 Jane Glover (1949-), musicologue britannique ;
  ;
  (né en 1969), acteur anglais ;
  ;
 John Wayne Glover (1932-2005), tueur en série anglo-australien ;
 Jose Glover (?-1638), pasteur anglais non-conformiste ;
 Julian Glover (né en 1935), acteur britannique ;
 Louise Glover (née en 1983), mannequin et photographe britannique ;
  ;
  ;
 , chanteur et parolier britannique ;
 Roger Glover (né en 1945), bassiste de rock, membre du groupe Deep Purple ;
 Sandra Glover (née en 1968), athlète américaine ;
 Savion Glover (né en 1973), acteur, danseur, danseur de claquettes et chorégraphe américain ;
 Stanley Glover (1908-1964), athlète canadien ;
  ;
 Steven Gilchrist Glover (né en 1974) Steve-O, membre de l'émission Jackass ;
 Susan Glover (?-), actrice canadienne ;
 Thomas Blake Glover (1838–1911), marchand écossais qui opéra au Japon à la fin du shogunat Tokugawa  ;
 Townend Glover (1813-1883), entomologiste et illustrateur américain.

Toponyme

Canada 
 Île Glover, à Terre-Neuve-et-Labrador ;

États-Unis 
 Glover, localité du Vermont.

Autre 
Glover peut aussi désigner :
 Glover, jeu vidéo de plate-forme.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis